

Cinema 
 Mambo – film del 1954 diretto da Robert Rossen

Danza 
 Mambo – ballo da sala

Geografia 
Mambo – villaggio del Botswana

Informatica 
Mambo – content management system

Musica 
Mambo – genere musicale
Mambo – album di Remmy Ongala del 1992
Mambo! – singolo di Helena Paparizou del 2005
Mambo – canzone di Lucio Dalla del 1980
Mambo – singolo di Steve Aoki, Willy William e Sfera Ebbasta del 2021

Religione 
Mambo – sacerdotessa del Vudù

Altro 
MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna